Nonnenklinge – abgeleitet vom Grundwort Klinge ‚kleines Kerbtal‘ – und Nonnenloch heißen Bachtäler in Baden-Württemberg:

 Nonnenklinge, Waldobertal des Nonnenklingenbach (Jagst), rechter Zufluss der Jagst nach Jagstzell, Ostalbkreis
 Nonnenklinge (Neubronner Bach), linkes Bachtal zum Neubronner Bach (zum Rindbach) auf der Stadtgrenze zwischen Neubronn, Stadt Weikersheim und Niederrimbach, Stadt Creglingen, beide im Main-Tauber-Kreis
 Nonnenklinge, Bachmulde des rechten Verrenbach-Oberlaufs nahe Verrenberg, Stadt Öhringen, Hohenlohekreis

Siehe auch:
 Nonnenbach
 Nonnenloch